Preobraschenje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Preobraschenje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Preobraschenje (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow

Siehe auch:
 Preobraschenije (Begriffsklärungsseite)